Rose Garden – nome ufficiale della Rose Garden Arena, impianto sportivo di Portland, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Rose Garden – album di Lynn Anderson del 1971